Gräsbäckstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsbäckstjärnarna (Idre socken, Dalarna, 687761-133647), sjö i Älvdalens kommun,  (2 ha)
Gräsbäckstjärnarna (Idre socken, Dalarna, 687784-133689), sjö i Älvdalens kommun,  (4,6 ha)

Se även
Gräsbäcktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn